Алексе́й Константи́нович Ле́бедев (9 декабря 1924, Данков — 11 июля 1993, Москва) — русский советский исполнитель на тубе, педагог, композитор, профессор Московской консерватории.

Биография 
Родился 9 декабря 1924 года в городе Данкове.

Участник Великой Отечественной войны, награждён орденом Отечественной войны I степени и медалями.
Член Союза композиторов СССР (РФ).

Умер 11 июля 1993 года в Москве.

В 1998 году удостоен высшей премии Международного общества TUBA (Всемирная братская ассоциация тубистов) (посмертно).

Сочинения

Музыкальные произведения 
 Концерт № 1 для тубы и фортепиано (1947)
 Концерт № 2 для тубы и фортепиано
 Концертное аллегро для тубы и фортепиано (1949)
 Пьеса для валторны «Сказка»

Методические работы 
 Школа игры на тубе

Литература

Ссылки 
 Статья на сайте Московской консерватории

Академические музыканты России
Тубисты по алфавиту
Тубисты России
Музыканты Симфонического оркестра Большого театра
Выпускники Московской консерватории
Преподаватели Московской консерватории
Кавалеры ордена Отечественной войны I степени